Rykaczewo peut désigner en Pologne :
 Rykaczewo, village de la voïvodie de Mazovie
 Rykaczewo, village de la voïvodie de Podlachie